Рудольф Минцлов:
 Минцлов, Рудольф Иванович (1811—1883) — библиограф
 Минцлов, Рудольф Рудольфович (1845—1904) — юрист, публицист и библиофил; отец Анны и Сергея Минцловых.